Баллимина — многозначный термин:

 Баллимина — город района Баллимина в графстве Антрим Северной Ирландии.
 Баллимина — район в графстве Антрим Северной Ирландии.
 Баллимена Юнайтед — североирландский футбольный клуб.